Kettnerites huberti är en ringmaskart som beskrevs av Ferdinand Bergman 1987. Kettnerites huberti ingår i släktet Kettnerites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
huberti